Primera República Austríaca
  Primera República Espanyola
  Primera República Francesa
   Primera República Gallega
  Primera República de Portugal
  Confederació de Polònia i Lituània o Primera República Polonesa
  Primera República de Txecoslovàquia